Textilwirtschaft ist

 der Name eines Wirtschaftszweiges: die Gesamtheit aller Unternehmen, die Textilien – insbesondere Kleidung – entwerfen, herstellen oder handeln, siehe Textilindustrie
 der Name einer Fachzeitschrift und einer Website für Textilwirtschaft, siehe Textilwirtschaft (Zeitschrift)